Американський штат Юта поділяється на 29 округів.

Юта